Encrypting File System (EFS), il sistema utilizzato dal file system NTFS per cifrare i file;
 un filesystem con supporto per la cifratura a livello di filesystem;
 un filesystem che risiede su una partizione o un disco cifrato – vedi cifratura dell'intero disco.